|}
Die Bahnstrecke Dévaványa–Kótpuszta ist eine regionale Eisenbahnverbindung in Ungarn. Sie verläuft im Komitat Békés von Dévaványa über Körösladány, Szeghalom und Vésztő nach Kótpuszta, wo sie in die Bahnstrecke Oradea–Kótpuszta einmündet.

Geschichte 

Die Strecke wurde 1891 durch die Mátra-Körösvidéki HÉV (Helyiérdekű Vasút, zu Deutsch Lokalbahn) eröffnet. Sie stellte eine Verbindung zwischen der Bahnstrecke von Oradea Vest, welche bereits 1887 durch die Bihari HÉV in Betrieb genommen wurde, und der 1889 von einer weiteren Gesellschaft eröffneten Bahnstrecke Kisújszállás–Dévaványa–Gyoma dar.

Im Reiseverkehr kommen heute Dieseltriebwagen der MÁV-Baureihe Bzmot zum Einsatz.

Der Haltepunkt Kéthalom wird seit dem 8. Dezember 2007 nicht mehr bedient. Der Reiseverkehr zwischen Vésztő, Kótpuszta und Körösnagyharsány wurde zum 12. Dezember 2009 eingestellt.

Streckenbeschreibung 

Die Strecke beginnt in Dévaványa an der Bahnstrecke Kisújszállás–Gyoma und verläuft in östlicher Richtung über Körösladány, Szeghalom und Vésztő nach Kótpuszta, dem Endpunkt der Bahnstrecke aus Oradea. In Szeghalom mündet zudem die Strecke aus Püspökladány sowie in Vésztő die Strecke nach Kötegyán ein. Zwischen Szeghalom und Mágorpuszta überquert die Strecke die Flüsse Berettyó und Sebes-Körös.

Weblinks 
 Bilder der Betriebsstellen auf Vasutallomasok.hu

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke DevavanyaKotpuszta